Ла Кароза има више значења:

 Ла Кароза (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кароза (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кароза (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику